Pennacchio – mazzo di più penne che si porta su un cappello o su un elmo
 Pennacchio – elemento architettonico di volte o cupole
 Pennacchio del mantello () – fenomeno geologico
 Manovra Pennacchio – manovra nautica di ancoraggio

Persone 
 Filomena Pennacchio (1841-1915) - brigante italiana
 Giovanni Pennacchio (1878-1978) – musicista italiano
 Rocco Pennacchio (1963) – arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Pennacchi

Altri progetti